Aardrijkskunde
 Neath Port Talbot, county borough in het zuiden van Wales
 Port Talbot, plaats in de Welshe county borough Neath Port Talbot
 Station Port Talbot Parkway, station in Port Talbot

Bedrijf
 Waggonfabrik Talbot, Duits fabrikant van rollend materieel

Dieren
 Talbot, uitgestorven jachthondensoort

Merknaam
 Talbot, type bromfiets van Tandon
 Talbot, Brits-Frans automerk
 Talbot-Lago, Frans automerk

Museum
 Talbot House, museum in de Belgische stad Poperinge

Personen met de achternaam Talbot
 Charly Talbot, Belgisch syndicalist en politicus
 Connie Talbot, Brits zangeres
 Daniel Talbot, Brits sprinter
 Jean-Pierre Talbot, Belgisch leraar en acteur
 John Talbot, Brits edelman, eerste graaf van Shrewsbury
 John Michael Talbot, Amerikaans rooms-katholieke monnik, zanger, liedjesschrijver en gitaarspeler
 Leslie Talbot, Brits voetballer en voetbalcoach
 Mick Talbot, Brits toetsenist, songschrijver, componist en producent
 William Fox Talbot, Brits fotograaf

Sport
 Peugeot-Shell-Talbot , voormalige naam van de voormalige Franse wielerploeg Peugeot
 Port Talbot Town FC, Welshe voetbalclub

Zie ook 
 John Talbot (doorverwijspagina)
 Talbot County (doorverwijspagina)